BLA steht für:
 Black Liberation Army, frühere Untergrund-Organisation in den USA
 Ballymena, ICD-Code der nordirischen Stadt
 Flughafen Jose A. Anzoategui in Barcelona (Venezuela) nach dem IATA-Code
 Abkürzung für: Bundesbesoldungsordnung Lehramt
 Bundeslehranstalt, Schultyp in Österreich
 Baseball League Austria, die oberste Baseball-Spielklasse in Österreich

Bla steht für:
 Bla, Kleinstadt im Süden von Mali
 Bla (Band), spanische Indie-Pop-Band
 Bla (Kreis) in der Region Ségou in Mali
 Metasyntaktische Variable in Computer-Programm-Code
 heute nicht mehr verwendeter Name für die Jäger und Sammler auf der malaiischen Halbinsel, siehe Semang
 Bla (Sprache), Plansprache

bla steht für:
 Blackfoot (Sprache), nach ISO-639-Code der Sprache
 β-Lactamasen, Gen-Name des Enzyms

Aus bla wird gebildet:
 die Lautmalerei bla, bla, bla

Siehe auch:
 BLÄ
 Blah
 Blah Blah
 Blah Blah Blah

Abkürzung